Aaron Scott peut désigner :
 Aaron Scott (né en 1956), batteur de jazz américain ;
 Aaron Scott (né en 1979), pilote automobile britannique ;
 Aaron Scott (né en 1986), footballeur néo-zélandais.